Раменская волость — название ряда волостей Российской империи, СССР и РФ

 Раменская волость — в Новосокольническом районе Псковской области России (с 2005 года — в составе Горожанской волости)
 Раменская волость — в Бронницком уезде Московской губернии
 Раменская волость — в Волоколамском уезде Московской губернии
 Раменская волость — в Грязовецком уезде Вологодской губернии
 Раменская волость — в Дмитровском (1917-1921) и Ленинском (1921-1929) уездах Московской губернии
 Раменская волость — в Егорьевском уезде Рязанской и Московской (с 1922 года) губернии
 Раменская волость — в Коломенском уезде Московской губернии
 Раменская волость — в Любимском уезде Ярославской губернии
 Раменская волость — в Новоторжском уезде Тверской губернии